Unac bezeichnet
 einen Fluss in Bosnien und Herzegowina, siehe Unac (Fluss)
 eine südfranzösische Gemeinde, siehe Unac (Ariège)